Rallye Monte Carlo 2016 (formálně 84ème Rallye Automobile Monte-Carlo) byl 1. podnik Mistrovství světa v rallye 2016 (WRC), který se konal v Monaku 21. až 24. ledna 2016. V rámci podniku se jelo také WRC 2 a WRC 3. V absolutní klasifikaci zvítězil Sébastien Ogier ,před druhým Andreasem Mikkelsenem. Třetí místo obsadil Belgičan Thierry Neuville. V třídě WRC 2 zvítězil Elfyn Evans, ve WRC 3 Ole Christian Veiby.

Seznam účastníků

Výsledky

Celkové výsledky

Rychlostní zkoušky

Power Stage

Stav mistrovství světa

Bodování jednotlivých jezdců

Bodování továrních týmů

WRC 2

WRC 3

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye 2016
2016